La cuisine de Chaozhou
Le dialecte teochew, (ou diojiu, chaozhou, chiuchow, teochiu, tiuchiu) du minnan, une langue  sino-tibétaine han, provenant de cette région.
La ville de Chaozhou dans la province du Guangdong en Chine